ANM peut faire référence à :
 Académie nationale de médecine, en France ;
  ;
 Malad City, selon le code FAA des aéroports ;
 ATFCM Notification Message, un message envoyé par la CFMU en phase pré-tactique pour informer les usagers des mesures de régulation du trafic aérien.

Référence